Piemonte